Ломба́рді () — прізвище італійського походження а також топоніми, етимологічно пов'язані з назвою германського племені лангобардів (, буквально — «довгобороді») та заснованого ними Лангобардського (Ломбардського) королівства, а також італійської історичної області Ломбардія.

Персоналії 
 Ломбарді (прізвище)

Топоніми 
 Гуардія-Ломбарді () — муніципалітет в Італії, у регіоні Кампанія, провінція Авелліно.
 Сант'Анджело-дей-Ломбарді () — муніципалітет в Італії, у регіоні Кампанія, провінція Авелліно.
 Торелла-дей-Ломбарді () — муніципалітет в Італії, у регіоні Кампанія, провінція Авелліно.

Інше 
 9397 Ломбарді (9397 Lombardi) — астероїд головного поясу, відкритий 6 вересня 1994 року.
 «Ломбарді, ТОВ» () — американська кінокомедія режисера Джека Конуея 1919 року.

Див. також 
 Ломбард (значення)